Sieversdorf, una frazione del comune di Jacobsdorf nel circondario dell'Oder-Spree nel Brandeburgo, in Germania
 Sieversdorf, una località del comune di Sieversdorf-Hohenofen nel circondario rurale dell'Ostprignitz-Ruppin nel Brandeburgo, in Germania